Championship League 2018 — пригласительный профессиональный турнир по снукеру, который проходил со 2 января по 29 марта 2018.  Этот турнир стал одиннадцатым турниром Championship League. 

Действующий чемпион Джон Хиггинс сохранил свой титул, обыграв Чжоу Юэлуна со счётом 3-2 в финале. Как и в прошлый раз, Хиггинс начал свой турнирный путь в 7-й группе и оттуда попал в группу победителей ().

Мартин Гоулд и Лука Бресель сделали свои первые официальные максимальные брейки на этом турнире. Гоулд смог провести максимальную серию в решающем фрейме матча 6-й группы. Бресель сделал «максимум» в третьем фрейме матча 7-й группы против Джона Хиггинса, победив в матче со счётом 3-0.  Это были 135-й и 136-й максимальные брейки, зафиксированные официально. В сезоне эти серии стали четвёртой и пятой соответственно.

Пятый год подряд на этом турнире был показан максимальный брейк, причём в течение двух лет подряд таких серии было две.

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира показан ниже: 

Группы 1–7
 Winner: £3,000
 Runner-up: £2,000
 Semi-final: £1,000
 Frame-win (league stage): £100
 Frame-win (play-offs): £300
 Highest break: £500

Winners' Group
 Winner: £10,000
 Runner-up: £5,000
 Semi-final: £3,000
 Frame-win (league stage): £200
 Frame-win (play-offs): £300
 Highest break: £1,000

 Общий призовой фонд: £ 178 900

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Winners' Group 
Матчи Winners' Group игрались 28 и 29 марта 2018 года. В финале Джон Хиггинс обыграл Чжоу Юэлуна со счётом 3-2 и стал обладателем титула Championship League во второй раз.

Матчи 

 Чжоу Юэлун 3*–2 Марк Селби
 Кайрен Уилсон 3–1 Алистер Картер
 Марк Уильямс 3–2 Чжоу Юэлун
 Мартин Гоулд 0–3 Джон Хиггинс''
  Марк Селби 3–1 Кайрен Уилсон
 Алистер Картер 3–0 Мартин Гоулд
 Джон Хиггинс 3–2 Марк Уильямс

 Чжоу Юэлун 3–1 Кайрен Уилсон
 Марк Селби 1–3 Алистер Картер Мартин Гоулд 3–1 Марк Уильямс
 Джон Хиггинс 2–3 Алистер Картер Кайрен Уилсон 3–1 Марк Уильямс
 Чжоу Юэлун 2–3 Джон Хиггинс Марк Селби 3–0 Мартин Гоулд

 Кайрен Уилсон 1–3 Джон Хиггинс Алистер Картер 3–2 Марк Уильямс
 Чжоу Юэлун 3–0 Мартин Гоулд
 Марк Селби 3–0 Марк Уильямс
 Кайрен Уилсон 3–2 Мартин Гоулд
 Марк Селби 0–3 Джон Хиггинс Чжоу Юэлун 2–3 Алистер Картер Примечания*Марк Селби опоздал, поэтому Чжоу Юэлуну присудили победу в первом фрейме без игры.

 Таблица Условные обозначения:''' И — игры, В - количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, ФВ — количество выигранных фреймов, ФП — количество проигранных фреймов, ФР — разность между количеством выигранных фреймов и количеством проигранных фреймов.

Плей-офф 
Полуфиналы и финал играются до 3 побед.

Сотенные серии

Выигранные призовые деньги

Примечания

Ссылки 

 http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/players/

Спорт в Англии в 2018 году
2018 год в снукере
Championship League (снукер)
Википедия:Нет источников с марта 2019
Страницы с непроверенными переводами